Rana (género) — género de anfíbios anuros da família Ranidae
Rana (Noruega) — comuna da Noruega
Zona Arqueológica de Ranas —  no estado de Querétaro, México
Dinastia Rana — dinastia de primeiros-ministro do Nepal 

Comunas da República Checa
Raná (Ústí nad Labem)
Raná (Pardubice)

Desambiguações de topônimos